Владимир Паевский:
 Паевский, Владимир Александрович (род. 1937) — советский и российский орнитолог.
 Паевский, Владимир Владиславович (1893—1934) — российский и советский экономист, статистик, демограф и преподаватель.